Alekos Livaditis – attore, regista cinematografico e sceneggiatore greco
 Ingeborg Livaditis – scrittrice tedesca
 Tasos Livaditis – poeta greco
 Thanos Livaditis – attore e sceneggiatore greco